Shamosaurus scutatus es la única especie conocida del género extinto Shamosaurus (zho. “lagarto de las arenas del desierto”) de dinosaurio tireóforo anquilosáurido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 125 y 110 millones de años, entre el Aptiense y Albiense, en lo que es hoy Asia. Los restos de Shamosaurus fueron encontrados en Khukhtekskaya Svita, Hüteeg Svita, Dornogov, Ovorkhangai; Höövör, Mongolia. Se conocen tres ejemplares bien preservados incluyendo un cráneo y una mandíbula completa, esqueleto parcial y armadura.

Descripción 
Shamosaurus era un anquilosaurio de tamaño mediano a grande. En 2010, Gregory S. Paul estimó la longitud de su cuerpo en 5 metros y su peso en 2 toneladas. En 2012, Holtz dio una estimación más alta de 7 metros, un alto de 2 y un peso total de 2500 kilogramos. Se conoce un buen cráneo con un pico estrecho y cuernos pequeños como los del Cedarpelta. Se asume generalmente que haber tenido una porra de la cola, pero esta parte de su anatomía nunca no se ha descubierto. Tenía el cráneo más ancho , que largo, de 370 milímetros por 360. Es caracterizado por el pico premaxilar estrecho no cubierto por osificaciones cutáneas; lateralmente las órbitas se colocan más rostralmente que en otros anquilosáuridos. Shamosaurus tenía un cráneo bastante plano. El pico superior era afilado y se inclinaba oblicuamente hacia el frente. El pico carecía de dientes. La articulación de la mandíbula estaba ubicada muy por detrás del nivel de la cuenca del ojo. El cóndilo occipital , y con él toda la cabeza, se dirigió oblicuamente hacia abajo. Estaba presente un paladar secundario. La armadura de Shamosaurus contenía dos medios anillos cervicales con seis segmentos cada uno, protegiendo el cuello. También estaban presentes osteodermos quillados y escudos planos ovalados. 

El S. scutatus comparte muchas semejanzas craneales con el G. domoculus, incluyendo ventanas orbitales elípticas rodeadas por el escamoso, grandes orificios nasales externos redondeados y un perfil dorsal trapezoidal con un rostro estrecho, protuberancias cuadratojugal, y procesos paroccipital caudolateralmente dirigidos. Pero los dos taxones se pueden distinguir por diferencias en la longitud de la fila de dientes maxilar, un proceso sin fundir del basipterygoideo con el pterygoideo en Gobisaurus, la presencia en un proceso premaxilar del vomer alargado en Gobisaurus, y la presencia de escultura craneal en Shamosaurus, pero no en Gobisaurus. La última diferencia fue negada por Arbour, quien concluyó que el grado de escultura era aproximadamente el mismo.

En 2014, Victoria Megan Arbour dio una lista revisada de rasgos distintivos. Los osteodermos en el techo del cráneo no son muy pronunciados ni están separados como caputegulas distintivas, tejas. Los cuernos escamosos de las esquinas posteriores del cráneo son cortos y ligeramente redondeados. El cuerno cuadratoyugal de la mejilla tiene su vértice en el medio. El borde trasero del techo del cráneo no tiene procesos claros nucales.

Descubrimiento e investigación
En 1977, una expedición soviético-mongol descubrió el esqueleto de un anquilosáurido desconocido en el sitio de Chamrin-Us en la provincia de Dornogovi. Este fue el primer descubrimiento de un anquilosaurio en el Cretácico Inferior de Mongolia.

En 1983, Tatyana Tumanova nombró y describió la especie tipo Shamosaurus scutatus. El nombre genérico se deriva del mandarín sha mo, "desierto de arena", el nombre chino del Gobi. El nombre específico significa "protegido por un escudo" en latín, una referencia a la armadura corporal.

Shamosaurus se conoce por el holotipo PIN N 3779/2, recogido de la Formación Dzunbain, equivalente a la Formación Khukhtekskaya y que data del Aptiense al Albiense, de unos 115 millones de años. Consiste en un cráneo completo , mandíbulas inferiores y esqueleto postcraneal parcial con armadura. En 1983 sólo se describió el cráneo. Posteriormente se remitieron los especímenes PIN 3779/1, una pieza de cráneo y PIN 3101, una mandíbula inferior. Los fósiles forman parte de la colección del Instituto Paleontológico de Moscú. Allí se exhibe el cráneo holotipo, junto con dos semianillos cervicales.

Clasificación
Junto con su taxón hermano Gobisaurus domoculus, Shamosaurus scutatus se diferencia profundamente dentro del linaje de los anquilosáuridos como el primer grupo por fuera de la  subfamilia Ankylosaurinae y a ambos se los coloca en una subfamilia propia llamada Shamosaurinae. Tumanova colocó a Shamosaurus en Ankylosauridae. También nombró a Shamosaurinae, un grupo de anquilosáuridos basales. En 2014, Arbor recuperó un árbol evolutivo en el que Shamosaurus era la especie hermana de Gobisaurus.

Filogenia
Filogenia según Arbor y Currie de 2016.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Shamosaurio dentro de Ankylosauridae en The Thescelosaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia